Lambert steht für:
 Lambert (Einheit), US-amerikanische Maßeinheit der Leuchtdichte
 Lambert (Name) – dort auch zu Namensträgern
 Viscount Lambert, britischer Adelstitel

Lambert, geographische und astronomische Objekte:
 Lambert (Arkansas), Ort im Hot Spring County, Arkansas, Vereinigte Staaten
 Lambert Deep, Antarktis
 Lambert Land, Grönland
 Lambert Island, Südliche Shetlandinseln
 Lambert (Mississippi), Ort im Quitman County, Vereinigte Staaten
 Lambert Township im Red Lake County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Lambert (Montana), Station der Great Northern Railway im Richland County, Montana, Vereinigte Staaten
 Lambert-Saint Louis International Airport in Missouri, Vereinigte Staaten
 Lambertgletscher, größter Gletscher der Erde, im Mac-Robertson-Land, Antarktis
 Lambert-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktis

 Lambert (Mondkrater), Mondkrater

Lambert, weitere Namen:
 Banque Lambert, ehemalige belgische Bank
 Lambert (Musiker), Berliner Pianist, Komponist und Produzent
 Lambert Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Automobiles Lambert, französischer Automobilhersteller
 Lambert & Cie, französischer Automobilhersteller
 Lambert Bros, britischer Automobilhersteller
 Lambert Services, britischer Automobilhersteller
 Lambert Gas and Gasoline Engine Company, US-amerikanischer Motorenhersteller

Siehe auch:
 Lampert
 Lamberts
 Lamberty
 Sankt Lambert
 Saint-Lambert
 Lambert-Projektion, Kartennetzentwurf